Николаевский собор () — кафедральный собор Нежинской и Прилукской епархии Украинской православной церкви в Нежине, памятник архитектуры национального значения, один из наиболее ранних образцов украинского барокко.

История 
Ранее на месте собора стоял деревянный одноимённый храм. О том, когда именно построен каменный, доподлинно неизвестно. Считается, что это состоялось в конце 1650-х или 1660-х годов. Строительство осуществлялось под контролем митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси с помощью протоиерея М. Филимоновича. Нынешний храм был построен казаками Нежинского полка на деньги братьев Василия и Ивана Золотаренко. Сохранился текст купчей грамоты 1655 года, в которой нежинская мещанка Васса Копачовчиха завещала треть своих средств казацкому полковнику Ивану Золотаренко и его матери на строительство новой церкви.

Перед входом к Николаевскому собору была построена колокольня, а рядом с ней — часовня. Оба этих сооружения были разрушены большевиками в 1930-х годах. Как свидетельствует «Летопись Самовидца», именно Николаевский собор стал центром драматических событий, связанных с Чёрной радой 1663 года. После своего избрания гетман Иван Брюховецкий именно в Нежине принял «вместе со своим войском присягу в Соборной церкви Св. Николая».

В начале XVIII века настоятелем собора был протоиерей Павел Яворский, брат митрополита Стефана Яворского, блюстителя патриаршего престола. Под надзором отца Павла на средства владыки Стефана вблизи Свято-Никольского храма был построен мужской Благовещенский монастырь, который и в настоящее время стоит в Нежине.

В 1734 году иконостас для собора создал иконописец Василий Реклинский. В конце XIX — в начале XX века настоятелем собора был протоиерей Георгий Спасский. 15 августа 1905 года он венчал в Николаевском соборе преподавателя Екатеринодарской гимназии Павла Королёва и купеческую дочь Марию Москаленко — родителей конструктора космических кораблей Сергея Королёва.

Николаевский собор неоднократно горел и перестраивался. С 1920 по 1939 год в нём размещался склад соли. В течение двухлетней оккупации Нежина гитлеровскими войсками собор действовал, потом был опять закрыт. В 1946 году в одной из пристроек открылся городской дом культуры. В 1990 году собор был отреставрирован и передан верующим.

Постановлением Кабинета министров УССР от 24.08.1963 № 970 «Про упорядочение дела учёта и охраны памятников архитектуры на территории Украинской ССР» («Про впорядкування справи обліку та охорони пам’ятників архітектури на території Української РСР») присвоен статус памятника архитектуры национального значения с охранным № 823.

Установлена информационная доска.

Архитектура 
Направленный вверх центричный объём сооружения высотой 55 м, с плотно сомкнутыми пятью главами, стал в украинской барочной архитектуре прототипом каменных крещатых пятиглавых храмов. Собор полностью воссоздаёт в кирпиче привычные приёмы народного деревянного зодчества. Особенная, парадная роль сооружения подчёркнута и в интерьере, где с обеих сторон главного входа устроены на возвышенности специальные лоджии для полковой старшины. Господствующее расположение собора в городской застройке и до сих пор осталось вне конкуренции, хотя общественный центр сместился на другую площадь. Главная ось застройки прошла от рынка вдоль Остра. Храм возвышается на пересечении Соборной и Ярмарочной площадей. Храм всефасадный, одинаковый из всех четырёх сторон, обращённый ко всем сторонам света, ко всем собравшимся на площадях.

Святыни 
Наиболее почитаемой святыней собора была икона Божией Матери, перед которой молились во время засухи. Её судьба неизвестна. В храме хранится икона святого великомученика и целителя Пантелеимона с частицей мощей этого угодника. Её прислал из Германии в 1998 году бывший пономарь собора Прохор, служивший в храме в годы фашистской оккупации.

См. также 
 Нежинская епархия
 Список каменных храмов в стиле украинского барокко

Примечания

Ссылки 
 Николаевский кафедральный собор на сайте Нежинской епархии

Украинское барокко
Нежин
Храмы Нежина
Памятники архитектуры Нежина
Нежин
Православные храмы Нежинского района
Кирпичные здания и сооружения Украины